Акуловский гидроузел (Акуловский гидротехнический узел) — комплекс гидротехнических сооружений (гидроузел) в системе канала имени Москвы. Расположен на реке Уча (левом притоке Клязьмы), около города Пушкино Московской области.

Построен в 1935—1937 годах силами заключённых каналоармейцев ГУЛАГа при создании Учинского (Акуловского) водохранилища. Назван по деревне Акулово, которая была затоплена при заполнении чаши водохранилища. Название деревни перешло также на посёлок Акулово, построенный при гидроузле.

Эксплуатирующая организация в настоящее время — АО «Мосводоканал».

Сооружения 

Основным сооружением Акуловского гидроузла является большая земляная плотина (длиной 1850 м и высотой 24 м) на реке Уча, образующая вместе с Пяловской и Пестовской плотинами Учинское (или Акуловское) водохранилище.

Две вспомогательные земляные плотины отделяют водохранилище от судоходной части канала имени Москвы. Другим важным элементом является водозаборное сооружение с водосбросами. На водосбросе также сооружена  Акуловская ГЭС, относящаяся к разряду малых и вырабатывающая электроэнергию во время регулируемого выпуска воды.

В чаше Учинского водохранилища отстаивается волжская вода перед поступлением её по водопроводному каналу на Восточную водопроводную станцию, а с 1952 года — и на Северную водопроводную станцию.

Топонимика 
В городе Пушкино:
 Улица 12 Переключатель Акуловского гидроузла (почтовый индекс — 141206)

См. также 
 Восточная водопроводная станция
 Гидроэлектростанции канала имени Москвы
 История московского водопровода
 Канал имени Москвы
 Пироговский гидроузел

Литература 
 Нестерук Ф. Я. Водное строительство Москвы. — М., 1950.
 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: Справочник / Общество «Мемориал». Гос. архив Российской Федерации. Сост. М. Б. Смирнов. Под ред. Н. Г. Охотина, А. Б. Рогинского. — М.: Звенья, 1998. — 600 с., карт. — 2 000 экз. — ISBN 5-7870-0022-6.
 [Денисов Г. Г.] Завещание сыну : [беседа с Г. Г. Денисовым] // Сазанович В. П. Боль людская : Книга памяти пушкинцев, репрессированных в 30-40-е и начале 50-х годов. — М., 1994. — С. 44-53.

Ссылки 
 Акуловская ГЭС на Wikimapia
 Федеральное агентство водных ресурсов — Российский регистр гидротехнических сооружений (Регистр ГТС) — Акуловский гидроузел
 Вечерняя Москва — Мал анклав, да дорог (Посёлок Акулово)
 АПК-Эксперт — Обследование: Акуловский гидроузел
 ВЛАДЕС — работы на Акуловском гидроузле
 Район «Восточный» — посёлки Восточный и Акулово

Персоналии 
 Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы — Денисов Георгий Николаевич (1893—1937) военный, строитель

Стройки ГУЛАГа
Жилищно-коммунальное хозяйство России
Гидротехнические сооружения России
Плотины России
История Москвы
История Московской области
Канал имени Москвы